A 2009–2010-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Soproni Liga 2009–10) 16 csapat részvételével 2009. július 24-én  rajtolt és 2010. május 23-án ért véget. A címvédő a Debreceni VSC megvédte bajnoki címét, a gólkirály 18 góllal Nemanja Nikolić lett.

Ez volt az első olyan szezon a magyar első osztály 1901 óta íródó történetében, hogy nem végzett budapesti csapat a dobogón. Erre az eseményre 110 évet kellett várni.

A bajnokság csapatai 
A 2009–2010-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztályát 16 csapat részvételével rendezik, melyből 5 fővárosi, 11 vidéki egyesület.

Változások az előző idényhez képest 
Feljutott a másodosztályból
 Ferencvárosi TC
 Lombard Pápa Termál FC
Kiesett a másodosztályba
 Rákospalotai EAC
 BFC Siófok

Végeredmény 

A bajnok Debreceni VSC játékosai
Đorđe Pantić (szerb) (7/0), Vukašin Poleksić (montenegrói) (21/0), Verpecz István (3/0) kapusok – Bernáth Csaba (11/0), Bódi Ádám (1/0), Bodnár László (15/0), Adamo Coulibaly (francia) (30/14), Czanik Károly (1/0), Czvitkovics Péter (28/10), Dombi Tibor (20/0), Dudu Machperlin Omagbemi (nigériai) (5/0), Etogo Essema Awoundza (kameruni) (1/0), Feczesin Róbert (16/8), Fodor Marcell (15/0), Huszák Tamás (1/0), Katona Attila (4/0), Kiss Zoltán (17/1), Komlósi Ádám (14/1), Korhut Mihály (2/0), Laczkó Zsolt (23/1), Leandro de Almeida (13/3), Máté Péter (1/0), Mészáros Norbert (17/1), Mirszad Mijadinoszki (svájci-macedón) (12/3), Mohl Dávid (1/0), Nagy Zoltán (2/0), Oláh Lóránt (9/2), Luis Arcángel Ramos Colón (hondurasi) (16/0), Rezes László (10/1), Rudolf Gergely (13/7), Spitzmüller István (1/0), Szakály Péter (26/7), Szélesi Zoltán (17/0), Szilágyi Péter (3/0), Szűcs István (3/0), Varga József (19/1), Vinicius Galvão Leal (brazil) (6/0), Mbengono Andoa Yannick (kameruni) (13/2).
Edző: Herczeg András

Kereszttáblázat

Fordulók

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista végeredménye

Kupaszereplések 

Megjegyzés: Az eredmények minden esetben a magyar labdarúgócsapatok szemszögéből értendőek, a dőlten írt mérkőzéseket pályaválasztóként játszották.

Kapcsolódó szócikkek
 2009–2010-es NB II
 2009–2010-es magyar kupa
 2009–2010-es magyar ligakupa

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Magyar labdarúgó-szövetség hivatalos oldala
 MLSZ-adatbank

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1